Edward II
 Edward II (dramat)
 Edward II (film)